La Vie de famille (Family Matters) est une sitcom américaine.
La Vie de famille est un film polonais réalisé par Krzysztof Zanussi (1971).
La Vie de famille est un film français de Jacques Doillon (1985).